Robert Weil, un professeur de langue (1843-1933).
 Robert Weil, un professeur de physique et de chimie (1912-1992).

Voir aussi 
 Robert Weill